Motivo es un término que puede referirse a:

 Motivo (artes visuales)
 Motivo (causa)
 Motivo (literatura)
 Motivo (música)
 Motivo (psicología)
 Motivo (semiótica)